Lüddemann ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Lüddemann (* 1968), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdL
 Stefan Lüddemann (* 1960), deutscher Kulturjournalist, Kulturwissenschaftler und Buchautor

Siehe auch:
 Lüdemann